Le tournoi de tennis de Montréal est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1981, classée en catégorie Futures, se dispute du 19 au .

Kathleen Horvath remporte le simple dames. En finale, elle bat Candy Reynolds, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Montréal
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1981
Montreal
Sport au Canada en 1981
Tennis en janvier 1981